GE sau Ge poate fi:

 Germaniu, element chimic cu simbolul Ge
 Georgia, codul ISO al acestei țări
 .ge, domeniu de internet de nivel superior, pentru Georgia
 Guineea Ecuatorială, abrevierea numelui acestei țări
 Geneva, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Genova, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 General Electric, una dintre cele mai mari companii din lume
 GE Building, zgârie-nori din New York City
 Inginerie genetică, în engleză Genetic engineering
 Gigabit Ethernet, tehnologie de rețea locală
 Google Earth, program pentru vizualizarea pământului
 Ge (chirilic), literă din alfabetul chirilic
 Ge moldovenesc, literă din alfabetul chirilic
 Ghe răsucit, literă din alfabetul ucrainean